Tormássy János (1744–1814) református püspök
 Tormássy János (1852–1911) elemi iskolai tanító, lapszerkesztő, IV. Károly magyar király nevelője